Alazan bezeichnet:
 ein Fluss im US-Bundesstaat Texas, siehe Alazan Creek
 ein Stausee im US-Bundesstaat Texas, siehe Alazan Lake
 eine Bucht im US-Bundesstaat Texas, siehe Alazan Bay
 eine Ortschaft im US-Bundesstaat Texas, siehe Alazan (Texas)

Siehe auch:
 Alazan Bayou